

Patronyme 

 Joseph Malta (1918-1999), exécuteur du procès de Nuremberg ;
 Rosane Malta (1963-), un temps première dame du Brésil.

Prénom 
  Malta est notamment le prénom du père et du fils ainé de George Forrest, entrepreneur belge établi en République démocratique du Congo.

Toponyme 

 Malte et l'île de Malte dans différentes langues ;
 Malta, une ville d'Autriche ;
 Malta, une ville de l'État de la Paraíba, au Brésil ;
 aux États-unis :
 Malta, une ville de l'État de l'Idaho,
 Malta, un village de l'État de l'Illinois,
 Malta, une ville du l'État du Montana,
 Malta, une ville de l'État de New York,
 Malta, une ville de l'État de l'Ohio,
 Malta, une ville de l'État du Texas ;
 Malta, une rivière de Lettonie ;
 Malta, une petite ville de Lettonie ;
 Malta, un village dans la voïvodie de Lubusz en Pologne ;
 le lac Malta, un lac de Pologne.

Musique 

 Malta, duo suédois ayant concouru à l'Eurovision 1973 sous le nom « Nova ».

Voir aussi 

 Maltha
 

Homonymie d'hydronyme